Can Castanyer (Riells del Fai), masia al Vallès Oriental
 Can Castanyer (Sant Cugat del Vallès), masia al Vallès Occidental
 Can Castanyer (urbanització), a Bigues i Riells
 Can Castanyer (Vilablareix), masia al Gironès